Алексей Винокуров
 Винокуров, Алексей Алексеевич (1870—1935) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Винокуров, Алексей Юрьевич (род. 1969) — российский сценарист и кинопродюсер..